Wilhelm Bertelsmann ist der Name folgender Personen:

*Wilhelm Bertelsmann (Politiker) (1796–1875), deutscher Kaufmann und Politiker
Wilhelm Bertelsmann (Chemiker) (1873–1950), deutscher Techniker und Chemiker